Ivan Mlakar je lahko:

 Ivan Mlakar (geolog)
 Ivan Mlakar (teolog)